Pfeuffer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Valentin Kilian Pfeuffer (1875–1956), deutscher Politiker (DNVP, CSU), Bürgermeister, Landrat und Landtagsabgeordneter
 Christoph Carl Pfeuffer (1801–1861), deutscher Graveur und Medailleur
 Franz von Pfeuffer (1808–1883), badischer Jurist und Geheimer Legationsrat
 Franz Pfeuffer (1853–1912), österreichischer Techniker
 Hartmut Pfeuffer (* 1949), deutscher Künstler
 Helmut Pfeuffer (* 1933), deutscher Künstler
 Johann Michael Pfeuffer (1742–1805), deutscher Bildhauer und Bildstockmeister
 Ludwig Pfeuffer (1924–2000), deutsch-israelischer Dichter; siehe Jehuda Amichai
 Paul Pfeuffer (1929–2012), deutscher Politiker (CSU)
 Theo Pfeuffer (1909–1987), deutscher Landwirt

Siehe auch:
 Pfeufer